Пута  может означать:

 Пута (посёлок) — посёлок городского типа в административном подчинении Гарадагского района города Баку, Азербайджан
 Пута (приток Печоры) — река в России, протекает по территории Усть-Цилемского района Коми